E0 steht als Abkürzung für:

 die Fluggesellschaft Eos Airlines nach dem IATA-Airline-Code
 die Stromchiffre bei Bluetooth
 eine Umgebungsklasse für Trockentransformatoren, siehe Gießharztransformator#Umgebungsklassen E0 – E3
 eine Straße in Wiesbaden-Klarenthal 

E0 steht für:
 Redoxpotential
Siehe auch:
EO

Abkürzung